

Temporada Atual

Elenco

Temporada 2022

Elenco

Comissão técnica
01 de janeiro de 2018 —
 Renato Portaluppi - Treinador;
 Alexandre Mendes - Auxiliar técnico;
 Rogério Dias Luiz - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.
 João Abel Alves - Segundo Treinador;

Temporada 2018

Elenco

Comissão técnica
01 de janeiro de 2018 —
 Renato Portaluppi - Treinador;
 Alexandre Mendes - Auxiliar técnico;
 Rogério Dias Luiz - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.
 João Abel Alves - Segundo Treinador;

Grêmio B
O Grêmio B foi um misto de jogadores do elenco profissional, de transição e sub-20 selecionados para disputarem partidas do Campeonato Gaúcho, enquanto a equipe profissional realizava pré-temporada, a qual começou com atraso em função da participação no Mundial de Clubes na temporada anterior. A equipe foi comandada pelo técnico da equipe de transição César Bueno, e conquistou apenas 1 empate em 4 jogos, amargando 3 derrotas.

Legenda:
 - Jogadores promovidos ou que retornaram ao elenco principal.

Transferências

Temporada 2017

Elenco

Comissão técnica
10 de agosto de 2017 — 31 de dezembro de 2017
 Renato Portaluppi - Treinador;
 Alexandre Mendes - Auxiliar técnico;
 Rogério Dias Luiz - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.

01 de janeiro de 2017 — 10 de agosto de 2017
 Renato Portaluppi - Treinador;
 Valdir Espinosa - Coordenador técnico;
 Alexandre Mendes - Auxiliar técnico;
 Rogério Dias Luiz - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.

Transferências

Temporada 2016

Elenco

Comissão técnica
19 de setembro de 2016 — 31 de dezembro de 2016
 Renato Portaluppi - Treinador;
 Valdir Espinosa - Coordenador técnico;
 Alexandre Mendes - Auxiliar técnico;
 James Freitas - Auxiliar técnico;
 Rogério Dias Luiz - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.

1ª de janeiro de 2016 — 14 de setembro de 2016
 Roger Machado - Treinador;
 James Freitas - Auxiliar técnico;
 Roberto Ribas - Auxiliar técnico;
 Rogério Dias Luiz - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.

Transferências

Temporada 2015

Elenco

Comissão técnica
26 de maio de 2015 - 31 de dezembro de 2015
 Roger Machado - Treinador;
 James Freitas - Auxiliar técnico;
 Roberto Ribas - Auxiliar técnico;
 Rogério Dias Luiz - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.

1ª de janeiro de 2015  — 19 de maio de 2015.
 Felipão - Treinador;
 Murtosa - Auxiliar técnico;
 Ivo Wortmann - Auxiliar técnico;
 André Jardine - Auxiliar técnico;
 Darlan Schneider - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.

Transferências

Temporada 2014

Elenco

Comissão técnica
29 de julho de 2014  — 31 de dezembro de 2014.
 Felipão - Treinador;
 Murtosa - Auxiliar técnico;
 Ivo Wortmann - Auxiliar técnico;
 André Jardine - Auxiliar técnico (e técnico interino);
 Fábio Mahseredijan - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.

16 de dezembro de 2013  — 27 de julho de 2014
 Enderson Moreira - Treinador;
 Luís Fernando Rosa Flores - Auxiliar técnico;
 Ricardo Leão - Auxiliar técnico;
 Fábio Mahseredijan - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.

Grêmio B
O Grêmio B foi um misto de jogadores juniores e promessas do profissional selecionados para disputarem 3 partidas do Campeonato Gaúcho, enquanto a equipe profissional realizava pré-temporada. A equipe foi comandada pelo técnico do Grêmio sub-20 Marcelo Mabilia. O período de atividade foi de 3 de janeiro de 2014 a 29 de janeiro de 2014, e a equipe obteve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, num aproveitamento de 44,4% dos pontos.

Legenda:
 - Jogadores promovidos ou que retornaram ao elenco principal.

Transferências

Temporada 2013

Elenco

Comissão técnica
01 de julho de 2013  — 15 de dezembro de 2013
 Renato Portaluppi - Treinador;
 Victor Hugo Signoreli - Auxiliar técnico;
 Roger Machado Marques - Auxiliar técnico;
 Alexandre Mendes - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.
30 de junho de 2013  — 01 de julho de 2013
 Roger Machado Marques - Auxiliar técnico, Treinador (interino);
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.
22 de maio de 2013  — 29 de junho de 2013
 Vanderlei Luxemburgo - Treinador;
 Roger Machado Marques - Auxiliar técnico;
 Antônio Mello - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.
14 de Janeiro de 2013  — 21 de maio de 2013
 Vanderlei Luxemburgo - Treinador;
 Roger Machado Marques - Auxiliar técnico;
 Emerson Ferreira da Rosa - Auxiliar técnico;
 Antônio Mello - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.
1º de Janeiro de 2013  — 13 de janeiro de 2013
 Vanderlei Luxemburgo - Treinador;
 Roger Machado Marques - Auxiliar técnico;
 Emerson Ferreira da Rosa - Auxiliar técnico;
 Antônio Lopes Júnior - Auxiliar técnico;
 Antônio Mello - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.

Transferências

Temporada 2012

Elenco

Comissão técnica
Abril de 2012  — Dezembro de 2012
 Vanderlei Luxemburgo - Treinador;
 Roger Machado Marques - Auxiliar técnico;
 Emerson Ferreira da Rosa - Auxiliar técnico;
 Antônio Lopes Júnior - Auxiliar técnico;
 Paulo Paixão - Preparador físico;
 Antônio Mello - Preparador físico;
 Rogério Godoy - Treinador de goleiros.

Março de 2012  — Abril de 2012
 Vanderlei Luxemburgo - Treinador;
 Roger Machado Marques - Auxiliar técnico;
 Emerson Ferreira da Rosa - Auxiliar técnico;
 Antônio Lopes Júnior - Auxiliar técnico;
 Paulo Paixão - Preparador físico;
 Antônio Melo - Preparador físico;
 Francisco Cersósimo - Treinador de goleiros.

Fevereiro de 2012  — Março de 2012
 Vanderlei Luxemburgo - Treinador;
 Roger Machado Marques - Auxiliar técnico;
 Antônio Lopes Júnior - Auxiliar técnico;
 Paulo Paixão - Preparador físico;
 Antônio Melo - Preparados físico;
 Francisco Cersósimo - Treinador de goleiros.

Janeiro de 2012  —  Fevereiro de 2012
 Caio Júnior - Treinador;
 Almir Rodrigues - Auxiliar técnico;
 Sulivan Dallavalle - Auxiliar técnico;
 Roger Machado Marques - Auxiliar técnico;
 Paulo Paixão - Preparador físico;
 Francisco Cersósimo - Treinador de goleiros.

Transferências

Temporada 2011

Elenco

Comissão técnica
Agosto de 2011 — Dezembro de 2011
 Celso Roth - Treinador
 Beto Ferreira - Auxiliar técnico;
 Roger - Auxiliar técnico;
 Paulo Paixão - Preparador físico;
 Francisco Cersósimo - Treinador de goleiros.

Julho de 2011
 Júlio Camargo - Treinador
 Ivan Soares - Auxiliar técnico;
 Andrey Lopes - Auxiliar técnico;
 Roger - Auxiliar técnico;
 Flávio de Oliveira - Preparador físico;
 Mauro Cruz - auxiliar de preparação física;
 Francisco Cersósimo - Treinador de goleiros.

Agosto de 2010 — Julho de 2011
 Renato Portaluppi - Treinador;
 Alexandre Mendes - Auxiliar técnico;
 Andrey Lopes - Auxiliar técnico;
 Roger - Auxiliar técnico;
 Flávio de Oliveira - Preparador físico;
 Mauro Cruz - auxiliar de preparação física;
 Francisco Cersósimo - Treinador de goleiros.

Transferências 

São contadas apenas transferências oficializadas

Temporada 2010

Elenco

Comissão técnica
Desde agosto
 Renato Portaluppi - Treinador;
 Alexandre Mendes - Auxiliar técnico;
 Andrey Lopes - Auxiliar técnico;
 Paulo Paixão - Coordenador da preparação física;
 Ânderson Paixão - Preparador físico.

Janeiro - Agosto
 Silas - Treinador;
 Paulo Antônio Pereira - Auxiliar técnico;
 João Antônio - Auxiliar técnico;
 Paulo Paixão - Coordenador da preparação física;
 Ânderson Paixão - Preparador físico.

Transferências

Temporada 2009

Elenco

Comissão técnica
Novembro - Dezembro (interina)

Maio - Novembro

Abril - Maio (interina)

Até Abril

Transferências

Temporada 2008

Elenco

Comissão técnica 
Fevereiro - Dezembro

Janeiro - Fevereiro

Transferências

Temporada 2007

Elenco

Comissão técnica

Transferências

Temporada 2006

Elenco

Comissão técnica

Temporada 2005

Elenco

Comissão técnica

Abril-

Janeiro-Abril

Temporada 2004

Elenco

Temporada 2003

Elenco

Temporada 2002

Elenco

Temporada 2001

Elenco

Temporada 2000

Elenco

Temporada 1999

Elenco

Temporada 1998

Elenco

Temporada 1997

Elenco

Temporada 1996

Elenco

Temporada 1995

Elenco 
 Numeração referente a inscrição de atletas na Copa Libertadores da América de 1995.

Legenda
 : Capitão com maior frequência durante a temporada
 : Prata da casa (Jogador da Base)
 (?): Dúvida quanto à informações do jogador

Diretoria e Comissão Técnica 

 De 1 de janeiro de 1995 até 31 de dezembro de 1995

Transferências

Temporada 1994

Elenco

Temporada 1993

Elenco

Temporada 1992

Elenco 

(?) Dúvida quanto à posição do jogador

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Gremio
 
Futebolistas
Grêmio